

Biografia 
Laureato in giurisprudenza all'Università "La Sapienza" di Roma, inizia la carriera come procuratore legale presso il Tribunale di Crotone; nel 1974 entra nel reparto amministrativo della Pubblica Sicurezza, ricoprendo diversi incarichi di rilievo: è stato Dirigente nei commissariati di Gioia Tauro e di Vibo Valentia, oltre che Dirigente della Squadra mobile di Reggio Calabria e della Criminalpol.

Il 4 agosto 1986 partecipa all'operazione che ha portato all'immediato rilascio di Sandra Mallamo, 32 anni, originaria di Bovalino e figlia del farmacista ed ex Presidente del Consiglio comunale Vincenzo Mallamo, inizialmente rapita a scopo estorsivo.

Nel 1991 è promosso a Primo dirigente e nel 1993 viene assegnato alla I Divisione del Servizio Centrale di Protezione.

Nel marzo 1995 è al comando del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Roma.

Nel 1997 prende parte alle indagini riguardanti l'omicidio di Marta Russo e, nel 1999, a quello del professor Massimo D'Antona.

Dal gennaio 2001 è alla guida del Servizio di polizia scientifica della Direzione centrale della polizia criminale, fino alla sua nomina a Dirigente Superiore nel 2002.

Dal gennaio 2005 ricopre il ruolo di Direttore del Servizio Dirigenti, Direttivi ed Ispettori della Direzione centrale per le risorse umane fino al dicembre 2009; in quest'ultimo anno, con la nomina di Dirigente generale di Pubblica Sicurezza, verrà chiamato a dirigere l'Ispettorato di pubblica sicurezza "Viminale" presso il Ministero dell'Interno.

Dal 1º luglio 2011 è Capo della DIA, in sostituzione del generale di corpo d'armata dell'Arma dei Carabinieri Antonio Girone. Il 31 ottobre 2012, dopo 40 anni nella Polizia di Stato, decide di lasciare il servizio attivo e rassegnare le proprie dimissioni. Gli subentrerà il prefetto Arturo De Felice.

Dal 2013 al 2016 è stato Chief Security Officer della RAI. Ne assumerà in seguito le redini l'ex militare francese dell'Armée de terre Genséric Cantournet.

Onorificenze

Note

Voci correlate 
 Direzione Investigativa Antimafia
 Rai − Radiotelevisione Italiana

Collegamenti esterni 
 
 

Studenti della Sapienza - Università di Roma
Cavalieri OMRI
Ufficiali OMRI
Poliziotti italiani